Лас Перас има више значења:

 Лас Перас (Сан Кристобал де лас Касас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Перас (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Перас (Индапарапео), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Перас (Зитакуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Перас (Калтепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику